Tholen steht für:

 Tholen (Insel), eine Halbinsel der niederländischen Provinz Zeeland
 Tholen, eine niederländische Gemeinde auf der Insel Tholen
 Tholen (Stadt), eine Stadt der gleichnamigen Gemeinde
 (3255) Tholen, Asteroid des Hauptgürtels

Tholen ist der Familienname folgender Personen:
 David J. Tholen  (* 1955), US-amerikanischer Astronom
 Georg Christoph Tholen (* 1948), deutscher Medienwissenschaftler
 Margo Tholen (1870–1911), eigentlich Margaretha Johanna Tholen, niederländische Malerin und Zeichnerin
 Peter Anton Tholen (1882–1950), deutscher Prähistoriker
 Pieter Hendrik Hermanus Tholen (1831–1913), niederländischer Maler und Kunsthändler
 Sven Tholen (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Toni Tholen (* 1965), deutscher Germanist und Literaturwissenschaftler
 Willem Bastiaan Tholen (1860–1931), niederländischer Maler
Siehe auch:
 Werft B. Tholen